Фрийс () — фамилия.
 Фрийс, Кристиан Эмиль (1817—1896) — граф, датский политический деятель.
 Фрийс, Лотте (род. 1988) — датская пловчиха.
 Фрийс, Эльзе (род. 1947) — датский палеоботаник.